Lakhanpur peut faire référence à :
 Lakhanpur, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Jhapa ;
 Lakhanpur, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Parsa ;
 Lakhanpur, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Ramechhap.